Список серий американского телесериала «Анатомия страсти», также известного как «Анатомия Грей», созданного Шондой Раймс. Премьера сериала состоялась 27 марта 2005 года на телеканале ABC.

В центре сюжета сериала — жизнь интернов, ординаторов, врачей и другого персонала больницы «Сиэтл Грейс» («», «SGH»), где разворачивается основное действие сериала. Несмотря на то, что действие сериала происходит в Сиэтле, сериал снимается в Лос-Анджелесе.

Среди режиссеров, поставивших эпизоды сериала - Дензел Вашингтон, Дебби Аллен, Кевин Маккидд, Чандра Уилсон.

Начиная с первого эпизода сериала, в качестве названий серий использовались названия песен, исключением стала серия 14 сезона “1-800-799-7233”.

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (2005)

Сезон 2 (2005—2006)

Сезон 3 (2006—2007)

Сезон 4 (2007—2008)

Сезон 5 (2008—2009)

Сезон 6 (2009—2010)

Сезон 7 (2010—2011)

Сезон 8 (2011—2012)

Сезон 9 (2012—2013)

Сезон 10 (2013—2014)

Сезон 11 (2014—2015)

Сезон 12 (2015—2016)

Сезон 13 (2016—2017)

Сезон 14 (2017—2018)

Сезон 15 (2018—2019)

Сезон 16 (2019—2020)

Сезон 17 (2020—2021)

Сезон 18 (2021—2022)

Сезон 19 (2022—2023)

Примечания 

Анатомия страсти
Анатомия страсти